Гейл Ханникат (, род. 6 февраля 1943) — американская актриса.

Биография 
Гейл Ханникат родилась в Форт-Уэрте, штат Техас и получила образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В начале шестидесятых она начала карьеру модели, а в 1966 году дебютировала в фильме «Дикие ангелы». В последующие несколько лет она добилась известности по ролям красивых и опасных женщин в таких фильмах как «Пи Джей» с Раймондом Барром и «Марлоу» Джеймсом Гарнером.

В 1970 году, выйдя замуж за актёра Дэвида Хеммингса, Гейл Ханникат переехала в Англию и снималась в основном в британских фильмах и мини-сериалах, таких как «Скорпион» и «Легенда адского дома». Позже она вернулась в Америку и снялась в телесериале «Даллас» с 1989 по 1991 год.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Актрисы театра США
Киноактрисы США